В 1647 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Публикации 
 Ян Гевелий опубликовал трактат «Селенография, или описание Луны», с детальным описанием лунной географии, изображениями 60 участков лунной поверхности и общим видом Луны в различных фазах. В этом труде Гевелий предложил названия для объектов на поверхности Луны, часть которых закрепилась в науке, правильно оценил высоту лунных гор, открыл явление лунной либрации по долготе
 Грегуар де Сен-Венсан опубликовал главное своё сочинение «Геометрический труд о квадратуре круга и конических сечений» ()», который высоко ценили Лейбниц, Паскаль и другие математики XVII века. В книге Сен-Венсан изложил несколько значительных открытий, в том числе вычисление площади под гиперболой и связь её с логарифмами, приёмы расчёта объёмов, он также ввёл (независимо от Кавальери) полярную систему координат. Труд Сен-Венсана стал важным шагом к открытию математического анализа.
 Вышел в свет первый русский военный устав, «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей».

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1647 году
 2 апреля — Мария Сибилла Мериан, немецкая художница и энтомолог (умерла в 1717 году).
 22 августа — Дени Папен,французский физик, один из изобретателей паровой машины (умер в 1713 году).
 7 декабря — Джованни Чева, итальянский геометр (умер в 1734 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1647 году
 8 октября — Христиан-Северин Лонгомонтан, датский астроном, ученик Тихо Браге (род. в 1562 году).
 25 октября — Эванджелиста Торричелли, итальянский физик и математик, ученик Галилея и автор концепции атмосферного давления (род. в 1608 году).
 30 ноября — Бонавентура Кавальери, итальянский математик, предтеча математического анализа, главный представитель «геометрии неделимых» (род. в 1598 году).

Примечания

См. также 

1647 год в науке